Biston marmoraria är en fjärilsart som beskrevs av Jan Sepp 1792. Biston marmoraria ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
marmoraria